Соревнования по следж-хоккею на зимних Паралимпийских играх 2014 в Сочи прошли с 8 по 15 марта на арене «Шайба». Вместимость ледового дворца — 7000 зрителей. В состязаниях приняли участие восемь национальных сборных. Команда США выиграла вторые Игры подряд, одержав в финале победу с минимальным счётом над россиянами. Третьими стали канадцы.

Требования к командам 
Возраст игроков на момент начала Паралимпийских игр — не менее 16 лет (исключение было сделано для 15-летнего американского форварда Броди Ройбала). Каждая сборная могла включить в состав 17 хоккеистов.

Квалификация 
Российский коллектив, дебютировавший на Паралимпиадах, был освобождён от отбора как команда организатора соревнований. В матче за третье место чемпионата мира в дивизионе A, который состоялся в середине апреля 2013 года в корейском Кояне, подопечные Сергея Самойлова обыграли чехов со счётом 3:0, а в финале канадцы победили сборную США — 1:0. Пятая путёвка на Игры в Сочи досталась норвежцам.

Остальные участники паралимпийского турнира определились в октябре в итальянском Турине. Призовые места заняли сборные Южной Кореи, Италии и Швеции.

Расписание 
8, 9 и 11 марта — групповой этап

13 марта — полуфиналы

12 и 14 марта — матчи за 5—8 места

15 марта, 13:00 (MSK) — игра за третье место

15 марта, 20:00 (MSK) — финал

Составы

Медалисты

Групповой этап 

29 октября 2013 года были определены составы групп на паралимпийских соревнованиях по следж-хоккею.

Легенда

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Матч за третье место

Финал

Итоговое положение команд

Статистика

Бомбардиры

Вратари

См. также 

 Хоккей на зимних Олимпийских играх 2014

Примечания 

Соревнования на зимних Паралимпийских играх 2014
2014 год в хоккее
Международные соревнования по хоккею с шайбой в России
Следж-хоккей